Plusieurs nobles de la famille d'Ibelin ont porté le prénom de Balian :

 Balian d'Ibelin (mort en 1151), seigneur d'Ibelin et de Rama, le fondateur de la famille ;
 Balian d'Ibelin (mort en 1193), seigneur de Naplouse, fils du précédent ;
 Balian d'Ibelin (mort en 1247), seigneur de Beyrouth, petit-fils du précédent ;
 Balian d'Ibelin (1239-1277), seigneur d'Arsur, neveu du précédent ;
 Balian d'Ibelin (1240-1302), sénéchal de Chypre ;
 Balian d'Ibelin (mort en 1315), prince titulaire de Galilée.